Souvenirs steht für 

 Mehrzahl von Souvenir, kleine Mitbringsel
 Souvenirs (Lied), ein deutscher Erfolgsschlager von Bill Ramsey
 Souvenirs (Album), ein Album der niederländischen Band The Gathering
 Souvenirs (Alistair MacLean), ein Roman des schottischen Autors Alistair MacLeans